ENSA steht als Abkürzung für:
 École nationale supérieure d’art de Nancy, eine französische Kunsthochschule
 Ecole Nationale Supérieure Agronomique, französische Agrarhochschule in Rennes 
 Écoles Nationales Supérieures d’Architecture, französische Architekturhochschulen mit mehreren Standorten
 Entertainments National Service Association, eine britische militärische Organisation im Zweiten Weltkrieg
 Entwicklungspolitisches Schulaustauschprogramm des BMZ

Abkürzung